Ségur steht für:

 Ségur (Aveyron), französische Gemeinde im Départemen Aveyron
 Ségur (Métro Paris), eine Pariser Metrostation

Ségur oder Segur ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Ségur-Cabanac (1929–2011), österreichischer Botschafter
 August Ségur-Cabanac (1881–1931), österreichischer Politiker und Beamter
 August Ségur-Cabanac (General) (1922–2011), österreichischer General
 August Franz Marzellus Ségur-Cabanac (1771–1847), österreichischer Hofbeamter und Generalmajor
 Christian Ségur-Cabanac (* 1948), österreichischer Offizier, Generalleutnant des Österreichischen Bundesheeres
 Harvey Segur (* 1942), US-amerikanischer Mathematiker
 Heinrich Segur (1929–2005), österreichischer Pater
 Henri François, comte de Ségur (1689–1751), französischer Militärbefehlshaber
 Joseph Alexandre de Ségur (1756–1805), Graf von Segur und Bruder des Louis Philippe Ségur
 Louis-Philippe de Ségur (1753–1830), Graf von Segur d'Aguesseau, Sohn von Philippe Henri Ségur
 Philipp Ségur-Cabanac, österreichischer Brigadier und Kommandant des Jagdkommandos
 Philippe-Henri de Ségur (1724–1801), französischer General und Staatsmann, 1780 bis 1787 Kriegsminister, seit 1783 Marschall von Frankreich
 Philippe-Paul de Ségur (1780–1873), französischer Oberst
 Pierre de Ségur (1853–1916), französischer Schriftsteller
 René Ségur-Cabanac, österreichischer Offizier
 Sophie de Ségur (1799–1874), Schriftstellerin
 Viktor Ségur-Cabanac (1869–1913), österreichischer Lehrer und Chronist